Äggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Äggsjön, sjö i Marks kommun, 
Äggsjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (3,7 ha)
Äggsjön (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Äggsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (8,15 km²)

Se även
Eggsjön, sjö i Torsby kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn